31-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 23 листопада до 27 грудня 1963 року в Ленінграді. У додатковому матч-турнірі трьох переможців (7–17 січня 1964 року) звання чемпіона завоював Леонід Штейн.

Турнірна таблиця

Додатковий матч-турнір за звання чемпіона СРСР

Література 

 XXXI чемпионат СССР. Ленинград, 1963 : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1963–1964. № 1–6.

Посилання 
 31st USSR Championship, Leningrad 1963 

Чемпіонати СРСР із шахів
1963 у шахах
Листопад 1963
Грудень 1963
1963 в СРСР